

Patronymie 
 Carl Philipp von Wrede (1767-1838) est un feld-maréchal bavarois du 
 Fritz Wrede (1868–1945), facteur d'orgue mécanique et inventeur allemand
 Karl August Wrede (1859-1943), architecte finlandais
 Klaus-Jürgen Wrede est un auteur allemand de jeux de société
 Ludwig Wrede (1894–1965), patineur artistique autrichien
 Theodor Freiherr von Wrede (1888-1973) est un Generalleutnant durant la Seconde Guerre mondiale
 Georg Friedrich Eduard William Wrede  (1859-1906) est un théologien allemand
 Patricia Wrede (née en 1953) est un écrivain américain.